Maurergraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Maurergraben (Floßbach), rechter Zufluss des Floßbachs im Golfplatz bei Schifferstadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Maurergraben (Further Bach), linker Zufluss des Further Bachs (zur Triesting) vor Steirer, Gemeinde Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Maurergraben, Tal des Maurerbach (Stübmingbach), linker Zufluss des Stübmingbachs (zum Thörlbach, zur Mürz) bei Schnurrer, Markt Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Maurergraben (Wassergraben), rechter Oberlauf des Wassergrabens (zum Rottauer Bach) bis unterhalb der Erlbergalm, Gemarkung Rottau, Markt Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Maurergraben (Weißbach), rechtes Oberlauftal des Weißbachs (zum hier Haselbach genannten Loferbach) vom Kirchberg im Kirchbergstock im Gemeindegebiet von Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol  

Siehe auch:
 Mauergraben
 Maurerbach